Дря̀нът е бивше село в Северна България, община Севлиево, област Габрово.

История 
През 1995 г. дотогавашното населено място махала Дрянът придобива статута на село.

От 23 март 2013 г. село Дрянът е закрито.

Население

Бележки

Външни препратки 

Исторически села в област Габрово
Населени места в община Севлиево